Щу́чка:

Реки 
 Щучка — река в Орловкой, Тульской и Калужской областях.
 Щучка — река в Томской области.
 Щучка — река в Ленинградской области.

Флора и фауна 
 Щучка — одно из названий рода растений .
 Щучка — одно из названий вида растений .
  — род тропических рыб из семейства аплохеиловых отряда карпозубообразных.
 Щучка Шапера — одно из названий рыбы .